Белозъбките (Crocidura) са род дребни бозайници от семейство Земеровкови (Soricidae). Това е родът бозайници, включващ най-голям брой видове – около 175.

Размерите на различните видове белозъбки варират в широки граници, като дължината на тялото и главата е от 40 до 150 mm, а на опашката – от 40 до 100 mm. Задните крайници са сравнително къси, а ушите са сравнително големи и се подават извън козината. Цветът е най-често сив или кафяв, по-светъл по корема. Разпространени са в Африка и южните части на Евразия, включително в Япония и Малайските острови. В България се срещат два вида - белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) и малка белозъбка (Crocidura suaveolens).

Видове

Източници